Фетакгомо (Fetakgomo) — местный муниципалитет в районе Секхукхуне провинции Лимпопо (ЮАР). Административный центр — Апел. Название муниципалитета — это слово языка северный сото, означающее «Сотрудничество ради помощи другим».

Местные муниципалитеты ЮАР
Лимпопо